АБК Лига 2014/2015 — 32-й розыгрыш испанской баскетбольной АБК Лиги, также называемой Лигой Endesa по спонсорским соображениям. Регулярный сезон стартовал 4 октября 2014 года и завершится 24 мая 2015 года. Плей-офф будет разыгран с 28 мая по 24 или 28 июня 2015 года.

Формат 
В розыгрыше АБК Лига сезона 2014/2015 годов принимают участие 18 команд. В регулярном сезоне они сыграют друг с другом дома и в гостях, проведя в общей сложности 34 игры. После окончания регулярного сезона команды, занявшие места с 1-е по 8-е, выходят в плей-офф, который включает в себя четвертьфинал, полуфинал и финал. В четвертьфинале команды играют в серии по двух побед. В полуфинале и финале — до трёх.

Команды и стадионы 

 Команды, выбывшие в Испанскую баскетбольную лигу (LEB Oro)
 Манреса (17-е место)
 Вальядолид (18-е место)
 Команды, пришедшие из Испанской баскетбольной лиги (LEB Oro)
 Андорра (чемпион)
 Бургос (2-е место)
«Манреса» осталась в АБК Лиге из-за несоответствия «Бургоса» требованиям участия в лиге.

17 июля 2014 года «Бильбао» был изначально исключён из лиги, но 8 августа АБК была вынуждена отменить решение.

Главные тренеры и технические спонсоры

Смены тренеров

Регулярный сезон

Положение команд

Результаты

Лидеры регулярного сезона по турам

Изменение положения команд по турам 
<div style="overflow:auto">

Плей-офф

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Награды по итогам сезона

Самый ценный игрок регулярного сезона

Символическая сборная

Лучший молодой игрок

Символическая сборная молодых игроков

Игрок недели

Игрок месяца

Клубы, участвующие в европейских клубных турнирах

В сезоне 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АБК Лиги

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе